Atães ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Atães (Guimarães), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Guimarães
 Atães (Vila Verde), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Verde